Паєвська Олександра Миколаївна, Олександра (Леся) Миколаївна Паєвська (псевдо «Орися», (17 січня 1908, село Нижній Березів Косівського району — 8 квітня 1953 — зв'язкова, референт пропаганди Окружного проводу ОУН.
 Паєвська Юлія Георгіївна — волонтерка, позивний «Тайра» «Габрієл», дизайнер, президент федерації айкідо «Мутокукай-Україна».

Див. також 
 Паєвський